Рытиков — русская фамилия. Известные носители:

 Рытиков, Василий Кузьмич (1839—1901) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Рытиков, Леонид Иванович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Рытиков, Никита Михайлович — Георгиевский кавалер; хорунжий; 14 июня 1915.

Рытикова 
 Рытикова, Юлия Сергеевна (род. 1986) — белорусская баскетболистка.
Рытикова — деревня в Мишкинском районе Курганской области.